Theissing ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Theissing (1903–1987), deutscher Arzt
 Heinrich Theissing (1917–1988), Weihbischof in Berlin, später Weihbischof in Schwerin
 Heinrich Theissing (Verleger) (1849–1919), deutscher Verleger und Buchhändler
 Heinrich Theissing (Professor) * 17. Februar 1940 in Breslau, Kunstwissenschaftler in Düsseldorf
 Tscho Theissing (* 1959), österreichischer Musiker

Theissing ist der Name folgender Orte:
 Ortsteil der Gemeinde Großmehring, Landkreis Eichstätt, Regierungsbezirk Oberbayern.

Siehe auch
 Theising
 Deyßing